Таврос — греческий топоним. Может означать:

 Таврос — город, пригород Афин.
  — село на Кипре.
  — железнодорожная станция.
 Таврос — Элефтериос Венизелос (станция метро) — станция Афинского метрополитена.

См. также 
 Taurus
 Тавр (значения)